Casa de Pilatos puede referirse a:

 Casa de Pilatos, en Sevilla (España)
 Casa de Pilatos, en Lima (Perú), sede del Tribunal Constitucional